Lincoln MacCauley Alexander, né le  à Midland en Ontario et mort le  à Hamilton en Ontario, est un homme politique canadien. Il est le  lieutenant-gouverneur de l'Ontario, de 1985 à 1991.

Élu en 1968 dans la circonscription de Hamilton-Ouest, Lincoln Alexander est le premier député noir à la Chambre des communes, le premier Noir membre d'un cabinet fédéral, au poste de ministre du Travail (1979-1980), et le premier Noir au Canada à occuper un poste de lieutenant-gouverneur.

Biographie 
Né en Ontario de parents d'origine antillaise, Lincoln Alexander grandit à Toronto, puis dans le quartier de Harlem, à New York. En 1942, il s'engage dans l’Aviation royale canadienne. 

Après la Deuxième Guerre mondiale, il obtient un baccalauréat ès arts de l'Université McMaster en 1949 et un diplôme de l'Osgoode Hall Law School en 1953.

Carrière 
En 1991, Lincoln Alexander devient chancelier de l’Université de Guelph.

Lincoln Alexander reçoit plusieurs diplôme honoris causa et de nombreux prix. Il est notamment membre de l’Ordre de l’Ontario, compagnon de l’Ordre du Canada et récipiendaire de la Décoration des Forces canadiennes, du prix de l'Association des avocats noirs du Canada pour l’ensemble de ses réalisations, de la Médaille du jubilé d'or d'Élisabeth II et de la Médaille du jubilé de diamant d'Élisabeth II.

Vie privée 
Il était baptiste, membre d’une église baptiste au centre-ville de Toronto.

Résultats électoraux

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en janvier 1922
Lieutenant-gouverneur de l'Ontario
Membre de l'Ordre de l'Ontario
Compagnon de l'Ordre du Canada
Ontarien anglais
Étudiant de l'Université McMaster
Décès en octobre 2012
Décès à 90 ans
Temple de la renommée de la Fondation canadienne des personnes ayant un handicap physique
Personnalité politique baptiste canadienne